Leakey ( ) este un nume de familie, de origine britanică, care se poate referi la unul din cei de mai jos. Se mai poate referi și personaje ficțiune sau la localități numite după cei de mai jos.

Oameni 

 Bob Leakey (1914–2013), inventator
 Caroline Leakey (1827–1881), scriitoare engleză
 Colin Leakey (n. 1933), botanist englez
 David Leakey (n. 1952), general din British Army
 James Leakey (1775–1866), pictor englez, portretist și peisagist
 Jonathan Leakey (n. 1940), om de afaceri și fost paleontolog
 John H. Leakey (1824-1900), pionier al explorării Vestului American, originar din statul Tennessee
 Joshua Leakey (n. 1988), soldat britanic, recompensat cu ordinul Victoria Cross 
 Louis Leakey (1903–1972), arheolog, paleoantropolog și naturalist kenian
 Louise Leakey (n. 1972), peleontolog kenian, nepoata lui Louis și Mary
 Mary Leakey (1913–1996), paleoantropolog britanic
 Meave Leakey (n. 1942), paleoantropolog britanic
 Nigel Gray Leakey (1913–1941), kenian decorat cu Victoria Cross
 Phil Leakey (1908–1992), artist de machiaj britanic
 Philip Leakey (n. 1949), politician kenian
 Rea Leakey (1915–1999), general maior al armatei britanice
 Richard Leakey (n. 1944), paleontolog, arheolog și conservaționist kenian

Localitate în Statele Unite 
 Leakey, Texas, oraș și reședința comitatului Real din statul american , Statele Unite, numit după exploratorul John H. Leakey (1824-1900)

Personaj de ficțiune 
 Mr. Leakey, magician din cartea de copii My Friend Mr Leakey de J. B. S. Haldane

Alte pagini 
 Leakey (dezambiguizare)
 Leak (dezambiguizare)

Note, referințe 

Nume de familie